U 109 oder U-109 bzw. U109 steht für:

 SM U 109, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 109 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 109, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-109, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung